Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 94001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 4 grudnia 2000 do 25 grudnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

94001-94100

94101-94200

94201-94300

94301-94400

94401-94500

94501-94600

94601-94700

94701-94800

94801-94900

94901-95000

Przypisy 

Lista planetoid 094001-095000